Rozenberg est un patronyme d'origine germanique, plutôt orthographié Rosenberg dans les pays germaniques (de rosen, « rose » et berg, « montagne », littéralement, « montagne des roses »).

Personnalités 
Rozenberg est un nom de famille notamment porté par :

 Grzegorz Rozenberg (1942-), informaticien théoricien néerlandais d'origine polonaise ;
 Lucien Rozenberg (1874-1947), acteur, scénariste, réalisateur et metteur en scène français ;
 Marceline Loridan-Ivens, née Rozenberg (1928-2018), cinéaste française ;
 Yekaterina Rozenberg (1980-), athlète russe, spécialiste du 1 500 mètres.